Канале () — итальянская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Канале, Джанна Мария (1927—2009) — итальянская актриса.
 Канале, Микело-Джузеппе (1808—1890) — итальянский историк и литератор.

Топоним 
 Канале — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Канале-д’Агордо — коммуна в Италии, в провинции Беллуно области Венеция.